Война и мир —термин, имеющий следующие значения:

Роман Л. Н. Толстого 
 «Война и мир» — роман Льва Николаевича Толстого, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 Война и мир (фильм, 1915) — Россия, 1915.
 Война и мир (фильм, 1956) — США, Италия, 1956.
 Война и мир (фильм, 1967) — СССР, 1967.
 Война и мир (телесериал, 1972) — Великобритания, 1972.
 Война и мир (телесериал, 2007) — Германия, Италия, Польша, Россия, Франция, Литва, 2007.
 Война и мир (телесериал, 2016) — Великобритания, 2016.

Оперы 
 Война и мир (опера) — опера Сергея Прокофьева, 1944.
 Война и мир (Рыбников) — музыкальная драма Алексея Рыбникова, 2010—2011.

Другое 
 Война и мир — журнал, издававшийся в Российской империи в 1906—1907 гг. В. Т. Свистун-Ждановичем.
 «Война и мир» — газета, издававшаяся Московским советом офицерских депутатов в 1917 году.
 Война и мир (фильм, 1947) — японский фильм-драма, снятый режиссёрами Сацуо Ямамото и Фумио Камэи в 1947 г.
 Война и мир (фильм, 1982) — документальный фильм, ФРГ, 1982. 
 Война и мир (игра) — компьютерная игра, стратегия реального времени (изданная в России 1С). Оригинальное название: «Knights and Merchants: The Shattered Kingdom».
 Война и мир (поэма) — поэма Владимира Маяковского.
 Война и мир (Прудон) — философское сочинение Пьера Жозефа Прудона.
 Война и мир (спутниковый телеканал) — российский спутниковый телеканал, принадлежащий одноимённой медиагруппе.

Примечания